Kepler-7 b — планета у звезды Kepler-7 в созвездии Лиры. Одна из первых пяти экзопланет, открытых телескопом Кеплер.

Её масса составляет половину массы Юпитера, , а её радиус — на 50 % больше, . Средняя плотность экзопланеты приблизительно  — меньше, чем одна седьмая плотности Юпитера. Одна из наиболее «рыхлых» планет, известных в настоящее время. Газовый гигант, относится к классу горячих юпитеров. В 2013 году астрономам удалось составить карту облаков планеты.

См. также 
 Kepler-4 b
 Kepler-5 b
 Kepler-6 b
 Kepler-8 b

Примечания

Ссылки 

 «Облачно, дожди из силикатов» — учёные анализируют атмосферу экзопланеты-гиганта
 Статья об экзопланете Kepler-7b
 Информация об экзопланете Kepler-7b на сайте миссии 
 

Экзопланеты, открытые в 2010 году
Экзопланеты, открытые телескопом «Кеплер»
Экзопланеты, открытые транзитным методом
Планеты-гиганты
Лира (созвездие)